Petruț:
 Dragoș Petruț Firțulescu
 Petruț Pârvescu
 Nume de familie
 Emanoil Petruț
 Vasile Petruț

Pătruț 
 Bogdan Pătruț
 Ioan Pătruț

Prenume masculine românești
Nume de familie românești